Xuanhua peut se référer à :
District de Xuanhua en République populaire de Chine
Xuanhua ou Hsuan Hua, maître bouddhiste